Мелвин Ричардсон (; род. 30 января 1997 года) — французский гандболист клуба «Барселона» и сборной Франции.

Сын известного французского гандболиста Джексона Ричардсона.

Карьера

Клубная 
Мелвин Ришардсон воспитанник клуба Шамбери. 4 ноября 2014 года Мелвин Ришардсон дебютировал в чемпионате Франции в матче Шамбери-Нант. В 2015 году Мелвин Ришардсон заключил профессиональный контракт с клубом Шамбери.. С сезона 2017/18 Мелвин Ришардсон выступает за французский клуб ГК Монпелье.

В сборной 
Мелвин Ришардсон выступает за молодёжную сборную Франции. На чемпионате Европы 2014 среди молодёжи (до 18 лет) сборная Франция выиграла золото, по итогам турнира Мелвин Ришардсон стал лучшим игроком турнира, а также самым ценным игроком чемпионата Европы 2016 среди молодёжи. Франция на чемпионате Европы среди молодёжи заняла 3-её место.

Награды
 Чемпион Франции: 2018
 Обладатель кубка Франции: 2018
 Обладатель кубка Французской лиги: 2018
 Победитель лиги чемпионов ЕГФ: 2018

Статистика 
Статистика Мелвина Ришардсона в сезоне 2019/20 указана на 9.1.2020

Ссылки 
 http://www.lnh.fr/joueurs/melvyn-richardson
 http://www.eurohandball.com/ec/ehfc/men/2016-17/player/555733/Melvyn+Richardson
 http://www.benestar-france.fr/melvynrichardson
 http://benestar-magazine.e-monsite.com/blog/cuisine/l-interview-benestar-de-melvyn-richardson.html|интервью на Французском языке

Примечания 

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Франции
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Игроки ГК «Шамбери»
Игроки ГК «Монпелье»
Игроки ГК «Барселона»